«Дівчата в уніформі» — німецький фільм 1931 року, реж. Леонтина Саган.
 «Дівчата в уніформі» — німецький фільм 1958 року, реж. Геза фон Радваньї.

 «Дівчата в уніформі:Плід дозрів» — японська еротична драма 1981 року, реж. Сегоро Нісімура.